Станишев

 Станишев, Александр (1888—1945) — болгарский врач-хирург, учёный, государственный деятель.
 Станишев, Димитр (1924—2000) — болгарский политический и общественный деятель, дипломат.
 Станишев, Константин Николаевич (1840—1900) — болгарский и российский просветитель и общественный деятель.
 Станишев, Сергей Дмитриевич (род. 1966) — болгарский политический деятель.